

Nom commun 
 Dans la vie courante, une paire désigne un objet en deux parties pouvant être liées ou non : une paire de chaussures, de lunettes, ciseaux.
 En emploi figuratif régional, une paire peut désigner un nombre (éventuellement plus grand que deux) : « une paire d'années ».
 En mathématiques, une paire est un ensemble à deux éléments ou, de façon plus marginale, un couple d'espaces dans lequel le deuxième est un sous-objet du premier.
 En pétrologie et en planétologie, une paire de météorites est un ensemble de deux météorites trouvées indépendamment mais dont on a montré (ou dont on est presque sûr) qu'elles proviennent de la même chute et donc du même impacteur. Exemple : NWA 7034/NWA 7533.
 Dans les télécommunications, la paire torsadée est un type de câble.

Adjectif 
Le mot paire peut être le féminin de l'adjectif pair.
 En mathématiques :
 une quantité entière est paire si elle est divisible par deux ;
 une fonction est paire quand sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
 En anatomie, une structure (ou un organe) est paire si elle présente une symétrie bilatérale, c'est-à-dire qu'elle est divisée en deux moitiés à peu près identiques réparties de chaque côté du plan médian. C'est par exemple le cas du cerveau qui est constitué de deux hémisphères, un droit et un gauche.

Patronyme 

 Benoît Paire (1989-), un joueur de tennis français.